Premier League 2004-05 varede fra august 2004 og varede til maj 2005. Chelsea blev ligamester allerede 30. april 2005. Crystal Palace, Southampton og Norwich City rykkede ned i The Championship.

Opryk før sæsonen
 Norwich City FC (mester)
 West Bromwich Albion FC (direkte oppryk)
 Crystal Palace FC (vinder af Play off finalen)

Ligatabel

Kilde:

Referencer 

2004-05